Gambian People's Party – partito politico gambiano
 Good Promotional Practices – norme che regolano la promozione dei farmaci
 Gordon Personal Profile – test di personalità
 Green public procurement – strategia per lo sviluppo sostenibile